Osoby o nazwisku Klimkowska / Klimkowski:
 Janina Klimkowska – polska aktorka
 Jerzy Klimkowski – polski wojskowy, rotmistrz
 Marceli Klimkowski – polski psycholog kliniczny oraz neuropsycholog